Мильц:

 Мильц — коммуна в Германии.
 Мильц — река в Германии.